Canindé pode referir-se a:

Localidades
 Canindé (Ceará) — município 
 Canindé de São Francisco — município brasileiro do estado de Sergipe
 Canindé (bairro de São Paulo)
 Canindé (Aramina) — povoado do estado de São Paulo

Geografia
 Rio Canindé — rio brasileiro do estado do Ceará
 Rio Canindé (Piauí) — rio brasileiro do estado do Piauí

Esportes
 Estádio do Canindé — estádio de futebol da Associação Portuguesa de Desportos
 Márcio Caetano Alves — futebolista brasileiro mais conhecido como Canindé

Outros
 Arara-canindé — uma ave
 Canindés — povo indígena

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de esportes